Jucknaičiai ist eine litauische Ortsbezeichnung:
 Juknaičiai (Pakruojis), Dorf in der Rajongemeinde Pakruojis, Bezirk Šiauliai, Litauen
 Juknaičiai (Skuodas), Dorf in der Rajongemeinde Skuodas, Bezirk Klaipėda, Litauen
 Juknaičiai (Šilutė), Gemeinde in der Rajongemeinde Šilutė, Bezirk Klaipėda, Litauen (früher: Jugnaten, Kreis Heydekrug, Ostpreußen/Memelland)
 Juknaičiai, litauischer Name des Dorfes Jucknaten (1938 bis 1946 Meißnersrode), Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen, seit 1946: Illowaiskoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Juknaičiai, litauischer Name des Dorfes Jucknaten (1938 bis 1946 Fuchshöhe), Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, ab 1946: Makarowo, untergegangener Ort im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad, Russland